ZC steht: 

 als Abkürzung für Zadoff-Chu-Folge
 als Bezeichnung für einige Honda D Motoren
 als Bezeichnung für Übungsbomben wie die ZC 50 oder die ZC 250 

ZC als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:

 Norwegen: Tromsø in der Provinz Troms og Finnmark
 Slowakei: Okres Žarnovica

ZC